Дзанини () — фамилия. Известные носители:

 Санини, Антонио (род. 1948) — раллийный автогонщик.
 Дзанини, Стефано (род. 1969) — итальянский велогонщик.